Acestea sunt loturile echipelor pentru Campionatului Mondial al Cluburilor FIFA 2005

Al-Ahly 
Antrenor:  Manuel José de Jesus

Al-Ittihad (Jeddah) 
Antrenor:  Anghel Iordănescu

*
*

*

Deportivo Saprissa 
Antrenor:  Hernan Medford

Liverpool 
Antrenor:  Rafael Benítez

*

*

*

São Paulo 
Antrenor:  Paulo Autuori

Sydney FC 
Antrenor:  Pierre Littbarski

*

2005 în fotbal
2005